Diazot oksid se može odnositi na:
Diazot monoksid, N2O;
Diazot trioksid, N2O3;
Diazot tetroksid, N2O4, nestabilni dimer azot monoksida;
Diazot pentoksid, N2O5.